Biege steht für:

 die Schreibweise Biege des Wortes Beige, schweizerisch für Stapel, Stoß
 eine Bezeichnung für die mittelalterliche Gerichtsstätte Biege

Biege ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Biege (* 1983), deutscher Illustrator
 Holger Biege (1952–2018), deutscher Komponist, Sänger, Pianist, Arrangeur und Texter 
 Paul Biege (* 1953), deutscher Fußballspieler